Borghorst bezeichnet:

 Borghorst (Steinfurt), Ortsteil von Steinfurt, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Borghorst (Adelsgeschlecht), erloschenes, westfälisches Adelsgeschlecht
 Stift Borghorst, in Steinfurt, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Gut Borghorst, in Osdorf, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein

 Hermann Borghorst (* 1947), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Naturschutzgebiet Borghorster Elblandschaft, in Hamburg-Altengamme